

Sigle 
 Africa Occidentale Francese
 Art of Fighting – un videogioco
 Age of Empires II: The Forgotten, un videogioco

Codici 
 aof – codice ISO 639-3 della lingua bragat